Intensity – album di Art Pepper del 1960
 Intensity – videogioco del 1988
 Intensity – romanzo di Dean Koontz del 1995
 Intensity – film del 1997 diretto da Yves Simoneau
 Intensity – gruppo musicale
 Intensity - etichetta discografica